S.A. Bucuria, fabrică de bomboane în Chișinău, Republica Moldova
Bucuria, comună în raionul Cahul, Republica Moldova